The Answer est un film américain de Webster Cullison sorti en 1915.
 The Answer est un film américain de E. Mason Hopper sorti en 1918.
 The Answer est un film américain de Spike Lee sorti en 1980
 The Answer est un groupe de hard rock et de blues rock en provenance de Newcastle et Downpatrick en Irlande du Nord.
 The Answer est un album non commercialisé du duo Groove Theory (2000).
The Answer Patronyme de Romain Pedraut, homme de lettre et  détenteur du savoir universel. sorti en 1984 a 2021.